El término DAF puede hacer referencia a:

 DAF, DAF Trucks NV, un fabricante de vehículos neerlandés.
 Deutsch Amerikanische Freundschaft, abreviado DAF, grupo de música electrónica alemán.
 Frente Alemán del Trabajo, en alemán Deutsche Arbeitsfront, DAF, fue una organización de la Alemania nazi, sustituta de los sindicatos.
 Delivered at frontier, DAF, un incoterm o término utilizado en comercio internacional.
 Daff, riq o adufe, especie de pandereta de origen árabe.
 DAF, Deutsch als Fremdsprache, alemán como lengua extranjera.